Alexander Run ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alexander Run (Crooked Creek), Fluss in Indiana
 Alexander Run (North Branch Casselman River), Fluss in Maryland
 Alexander Run (Clearfield Creek), Fluss in Pennsylvania

Siehe auch:

 Alex Run